Ел Окасо има више значења:

 Ел Окасо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Окасо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Окасо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Окасо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику